Эскала́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Барт-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65159.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 32 км к юго-востоку от Тарба.

На юге коммуны протекает река , а на севере проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 402 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 238 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 165 были экономически активными, 73 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 165 активных жителей работали 153 человека (75 мужчин и 78 женщин), безработных было 12 (8 мужчин и 4 женщины). Среди 73 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи